Но́виков (Но́викова), ранее Новико́в (от  — молодой дворянин, новичок), — одна из самых распространённых русских фамилий, в списке общерусских фамилий занимает восьмое место.

По данным 2014 года, фамилия Новиков занимала 2060-е место по распространённости в мире: её носили 267 457 человек.Распространённость фамилии по странам<ref>Novikov Surname Meaning & Statistics   на сайте forebears.io</ref>:

 Известные носители 

 А 
 Новиков, Авраам Израилевич (1921—2000) — советский и российский философ, историк философии, профессор СПбГИК, заслуженный деятель науки РФ (1992).
 
 
 
 
 
 Новиков, Аполлон Валентинович (1864—1917) — уфимский губернский предводитель дворянства.
 Новиков, Аркадий Анатольевич (род. 1962) — российский предприниматель, ресторатор.
Новиков, Артём Эдуардович  (род. 1987) — киргизский государственный и политический деятель.
 Новиков, Афанасий Игнатьевич (1899 — ?) — железнодорожник, Герой Социалистического Труда.

 Б 
 

 В 
 Новиков, Вадим Алексеевич (род. 1941) — российский трубач.
 
 
 
 
 Новиков, Виталий Михайлович (род. 1979) — российский фигурист.
 
 
 

 Г 
 Новиков, Геннадий Иванович (1915—1993) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Новиков, Георгий Исидорович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, председатель исполкома Копейского городского Совета депутатов трудящихся, первый секретарь Копейского горкома КПСС; делегат XIX съезда КПСС.
 Новиков, Герман Антонович (известен под фамилией: Лупекин''; 1901—1939) — начальник Управления НКВД по Ростовской области, старший майор государственной безопасности.
 Новиков, Григорий Евдокимович (1771—1813) — художник, академик пейзажной живописи Императорской Академии художеств.

Д 
 Новиков, Денис Геннадиевич (1967—2004) — русский поэт.
 
 Новиков, Донат Павлович (1909—1974) — советский государственный деятель, инженер, организатор химической промышленности, лауреат Сталинской премии.

Е 
 
 Новиков, Егор Павлович (1915—1941) — Герой Советского Союза.
 Новиков, Ефим Васильевич (1906—1963) — Герой Советского Союза.

И 
 
 Новиков, Игнатий Трофимович (1906/1907 — 1993) — советский государственный и партийный деятель.

К 
 
 
 Новиков, Кузьма Иванович (1903—1983) — Герой Советского Союза.

Л 
 Новиков, Лаврентий Лаврентьевич (1888—1956) — артист балета, балетмейстер, педагог.
 
 
 Новикофф, Лу (1915—1970) — американский бейсболист.

М 
 
 
 Новиков, Модест Дмитриевич (1829—1893) — старший флагман Черноморского флота.

Н 
 Новиков, Никита Валерьевич (род. 1989) — российский велогонщик.
 Новиков, Никифор Иванович (1837—1890) — драматический артист и антрепренёр.
 
 Новиков, Нил Дмитриевич (1919—1990) — председатель Липецкого облисполкома.

О 
 Новиков, Олег Евгеньевич (род. 1968) — издатель, путешественник, генеральный директор российского издательства «Эксмо».

П 
 Новиков, Павел Владимирович (род. 1971) — российский актёр.

С 
 Новиков, Семён Михайлович (1908—1978) — первый секретарь Акмолинского обкома Компартии Казахстана.
 Новиков, Семён Сергеевич (род. 1997) — украинский борец греко-римского стиля. 

 Новиков, Спиридон Данилович (1910—1980) — Герой Советского Союза.
 Новиков, Станислав Юрьевич (род. 1985) — российский шахматист.

 Новиков, Степан Егорович (1906—1945) — гвардии сержант, Герой Советского Союза.

 Новиков, Степан (? — ?) - гренадер Шлиссельбургского пехотного полка. В Кинбурнском сражении (1787 г.) спас жизнь генерал-аншефа А. В. Суворова. За подвиг награждён серебряной медалью. В 1912 году навечно зачислен в списки 1-й роты 1-го батальона полка.

Т 
 Новиков, Тимофей Яковлевич (1900—1945) — советский военачальник, генерал-майор.
 Новиков, Тимур Петрович (1958—2002) — российский художник.
 Новиков, Тит Парфёнович (1907—1974) — Герой Советского Союза.
 Новиков, Тихон Андреевич (1902—1990) — советский военный деятель, контр-адмирал.

Ф 
 
 Новиков, Феликс Аронович (1927—2022) — советский и российский архитектор.

Ю 
 Новиков, Юдим Залманович (1908—1986) — советский военачальник, генерал-майор.

Я



Составные фамилии 
 Новиков-Ланской, Андрей Анатольевич (род. 1974) — российский писатель, поэт и публицист, художник.
 Новиков-Прибой, Алексей Силыч (1877—1944) — русский писатель-маринист.

См. также 
 Новичихин

Примечания